Sarsuatsiivik bezeichnet:
 Sarsuatsiivik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarsuatsiivik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland